Giovanni Antonio I di Eggenberg (1610–1649) – principe di Eggenberg,  duca di Krumlov e conte principesco di Gradisca austriaco
 Giovanni Antonio II di Eggenberg (1669–1716) – principe di Eggenberg austriaco